Asturias (Cebu); een gemeente in de Filipijnse provincie Cebu
 Asturië; de Spaanstalige benaming van een autonome gemeenschap en provincie van Spanje
 Asturias (band); Japanse muziekgroep